Красава может означать:

Населённые пункты 
 Болгария
 Красава — село в Перникской области, входит в общину Брезник.

 Россия
 Красава — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Красава — посёлок в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Красава — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Красава — деревня в Сапожковском районе Рязанской области.

Другое 
 «Красава» — российский и кипрский футбольный клуб, основанный видеоблогером Евгением Савиным.